Симон Багратович Вирсала́дзе () (, Тифлис, — 7 февраля 1989, Тбилиси) — советский, грузинский и российский театральный .

Академик АХ СССР (1975; член-корреспондент 1958). Народный художник СССР (1976). Лауреат Ленинской премии (1970), двух Сталинских премий второй степени (1949, 1951) и Государственной премии СССР (1977).

Биография 
Симон Вирсаладзе родился в Тифлисе (ныне Тбилиси, Грузия).

Учился в народной художественной студии в Тифлисе (1923—1926) у М. И. Тоидзе, в Тбилисской академии художеств (1927—1928) у И. А. Шарлеманя, во ВХУТЕИНе в Москве (1928—1930) у Д. Н. Кардовского, И. М. Рабиновича и Н. А. Шифрина, где И. М. Рабинович вселил в художника уверенность в том, что искусству декорации стоит посвятить всю жизнь, в Институте пролетарского изобразительного искусства (ныне Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина) в Ленинград (1930—1931), у М. П. Бобышова.

С 1927 года работал в Тбилисском рабочем театре. В 1931—1936, 1941—1945 годах — главный художник Тбилисского театра оперы и балета им. З. Палиашвили, в 1941—1945 — Тбилисского театра имени Ш. Руставели.

С 1937 года работал в Ленинградском театре оперы и балета им. С. М. Кирова (ныне Мариинский театр) (в 1940—1941 и 1945—1962 годах — главный художник).

Оформлял также спектакли в других театрах.

В Большом театре активно сотрудничал с Ю. Н. Григоровичем, оформив все его балеты.

В живописных, богатых и разнообразных по колориту, тонкой цветовой гамме декорациях художника героическая монументальность, романтическая приподнятость и праздничность сочетаются с простотой и лаконичностью, тонким чувством стиля. В своих декорациях он достигает высокой эмоциональной выразительности, мастерски использует цвет и свет.

Автор костюмов для ряда программ Ансамбля народного танца Грузинской ССР.

Скончался 7 февраля 1989 года в Тбилиси. Похоронен в Дидубийском пантеоне.

Награды и звания 
 Заслуженный деятель искусств Грузинской ССР (1943)
 Народный художник РСФСР (1957)
 Народный художник Грузинской ССР (1958)
 Народный художник СССР (1976)
 Ленинская премия (1970) — за оформление балетного спектакля «Спартак» А. И. Хачатуряна (1968)
 Сталинская премия второй степени (1949) — за оформление балетного спектакля «Раймонда» А. К. Глазунова
 Сталинская премия второй степени (1951) — за оформление оперного спектакля «Семья Тараса» Д. Б. Кабалевского
 Государственная премия СССР (1977) — за оформление балетного спектакля «Ангара» А. Я. Эшпая
 Два ордена Ленина (1958, 1979)
 Орден Трудового Красного Знамени (1966)
 Орден «Знак Почёта» (1937) и медали
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Серебряная медаль Всемирной выставки в Брюсселе (1958).

Спектакли 

Тбилисский рабочий театр
 1927 — «Торговцы славой» М. Паньоля и П. Нивуа.

Грузинский театр оперы и балета им. Палиашвили
 1931 — «Вильгельм Телль» Дж. Россини
 1934 — «Лебединое озеро» П. И. Чайковского
 1936 — «Сердце гор» А. М. Баланчивадзе
 1936 — «Даиси» З. П. Палиашвили
 1942 — «Шопениана»; «Жизель» А. Адана
 1943 — «Дон Кихот» Л. Ф. Минкуса
 1947 — «Жизель» А. Адана
 1957 — «Отелло» А. Д. Мачавариани

Ленинградский театр оперы и балета им. Кирова
 1938 — «Сердце гор» А. М. Баланчивадзе
 1939 — «Лауренсия» А. А. Крейна
 1941 — «Бахчисарайский фонтан» Б. В. Асафьева (костюмы)
 1947 — «Князь-озеро» И. И. Дзержинского
 1947 — «Весенняя сказка» Б. В. Асафьева (по муз. материалам П. И. Чайковского)
 1948 — «Раймонда» А. К. Глазунова
 1950 — «Семья Тараса» Д. Б. Кабалевского
 1950 — «Лебединое озеро» П. И. Чайковского
 1952 — «Спящая красавица» |П. И. Чайковского
 1953 — «Кармен» Ж. Бизе
 1954 — «Щелкунчик» П. И. Чайковского
 1956 — «Дон Жуан» В. А. Моцарта
 1957 — «Каменный цветок» С. С. Прокофьева
 1961 — «Легенда о любви» А. Д. Меликова
 1962 — «Лоэнгрин» Р. Вагнера

Ленинградский Малый театр оперы и балета
 1940 — «Ашик-Кериб» Б. В. Асафьева, балетмейстер Б. А. Фенстер
  — «Шехеразада» Н. А. Римского-Корсакова, балетмейстер Н. А. Анисимова
 1953 — «Семь красавиц» К. А. Караева, балетмейстер П. А. Гусев
 1955 — «Корсар» А. Адана

Грузинский государственный академический театр имени Шота Руставели
 1943 — «Герои Крцаниси» С. И. Шаншиашвили
 1945 — «Великий государь» В. А. Соловьёва

Большой театр
 1959 — «Каменный цветок» С. С. Прокофьева
 1963 — «Спящая красавица» П. И. Чайковского
 1965 — «Легенда о любви» А. Д. Меликова
 1966 — «Щелкунчик» П. И. Чайковского
 1968 — «Спартак» А. И. Хачатуряна
 1969 — «Лебединое озеро» П. И. Чайковского
 1973 — «Спящая красавица» П. И. Чайковского
 1975 — «Иван Грозный» С. С. Прокофьева
 1976 — «Ангара» А. Я. Эшпая
 1979 — «Ромео и Джульетта» С. С. Прокофьева
 1982 — «Золотой век» Д. Д. Шостаковича
 1984 — «Раймонда» А. К. Глазунова

Фильмы 
 1960 — Венецианский мавр (фильм-балет)
 1964 — Гамлет
 1970 — Король Лир
 1977 — Спартак (фильм-балет)

Фильмография 
 2009 — «Симон Вирсаладзе. Музыка цвета» — документальный фильм, 2009 г., 52 мин., режиссёр Н. С. Тихонов

Литература 
 Ванслов В., С. Вирсаладзе, М., 1969

Примечания 

Заслуженные деятели искусств Грузинской ССР
Народные художники Грузинской ССР
Театральные художники СССР
Театральные художники России
Театральные художники Грузии
Персоналии:Грузинский театр оперы и балета имени Палиашвили
Сценографы Мариинского театра
Персоналии:Грузинский государственный академический театр имени Шота Руставели
Сценографы Большого театра
Сценографы Михайловского театра
Действительные члены Академии художеств СССР
Члены Союза художников СССР
Балетные сценографы
Оперные сценографы
Выпускники Тбилисской академии художеств
Похороненные в Дидубийском пантеоне